

Presentación previa 
Farrukh Dustov fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Jürgen Zopp.

Marco Chiudinelli derrotó en la final a Jan Hernych.

Cabezas de serie 

  Yevgueni Donskoi (Cuartos de final)
  Dustin Brown (Semifinales)
  Jan-Lennard Struff (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Mirza Bašić ''(Primera ronda)
  Michael Berrer ''(Segunda ronda)
  Konstantin Kravchuk ''(Semifinales)
  Pierre-Hugues Herbert ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Wrocław 2016